Trutgrunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Trutgrunden, Vörå, Österbotten,  (2 ha)
 Trutgrunden, Åland, Lemland,  (1 ha)
 Trutgrunden, Korpo, Åboland, 
 Trutgrunden, Nagu, Åboland, 
 Trutgrunden, Raseborg, Nyland,  (1 ha)

Se även
Trutgrund
Trutgrundet
Inre Trutgrunden

Robotskapade Finlandförgreningar